Međunarodni rukometni savez (eng. International Handball Federation, IHF), krovna organizacija rukometa i rukometa na pijesku
 International Hockey Federation (fra. Fédération Internationale de Hockey sur Gazon, FIH), Međunarodna hokejaška federacija (hokej na travi)
 International Helsinki Federation for Human Rights
 Indian Hockey Federation, indijski hokejaški savez (hokej na travi)